Il toponimo Mărăcineni può riferirsi a due diversi comuni della Romania:

Mărăcineni, comune del distretto di Argeș
Mărăcineni, comune del distretto di Buzău